Виталий Викторович Леонов (2 октября 1926, Свердловск — 29 марта 1993, Москва) — советский и российский киноактёр.

Биография 
Родился 2 октября 1926 года в Свердловске. Отец — Виктор Павлович, работник торговли. Мать по национальности цыганка.

Прошёл Великую Отечественную войну: в 14 лет, по окончании восьмилетки, поступил в Соловецкую школу юнг. По её окончании служил рулевым эсминца «Карл Либкнехт» на Северном флоте, участвовал в проводке арктических конвоев.

Виталий Леонов был вахтенным рулевым утром 22 апреля 1945 года, когда «Карл Либкнехт» вступил в бой с атаковавшей его подводной лодкой, который, как считалось в советской историографии, завершился потоплением U-286.

Стать артистом мечтал с детства. По воспоминаниям его товарищей, реализовать мечту помог случай: во время увольнительной на танцах Виталий познакомился с девушкой. Подруга представила его своей матери, с которой юноша в лирических выражениях поделился своей мечтой. Женщина, которая оказалась женой члена Военного совета флота, обратила внимание на его талант. В результате Леонов был направлен служить в Театр Северного флота приказом командующего флота, адмирала Головко. По другой версии, он поступил в студию Драматического театра Северного флота в 1947 году по рекомендации своего капитана. Закончив обучение в 1949 году, вступил в труппу этого театра.

Демобилизовался в 1950 году в звании старшины II статьи.

В 1950-е оставил театр (по одним данным — потерял голос, по другим — женился и сменил профессию, чтобы обеспечить семью). Работал штурманом и помощником капитана на рыболовных и торговых судах.

В 1965 году вернулся в театр — работал в Самаркандском русском драматическом театре, затем в Ташкентском русском драматическом театре имени Горького.

С 1968 года начал сниматься в кино. Внешность Леонова не располагала к ролям первого плана, он играл эпизодических персонажей: пьяниц, работяг, проходимцев, деревенских мужичков, разбойников, солдат — и советских, и немецких. По оценке Алексея Тремасова, несмотря на отсутствие крупных ролей, Леонов проявил высокое актёрское мастерство, «наделяя своих персонажей предельной жизненной достоверностью, хорошим добрым юмором».

Леонов также был поэтом и бардом, значительная часть его стихов и песен посвящена юнгам Северного флота.

Умер 29 марта 1993 года в Москве, похоронен на Востряковском кладбище Москвы.

Личная жизнь 
Был трижды женат:

 Первая жена — Вера, актриса Мурманского драматического театра Северного флота.
 Дочь от первого брака — Татьяна Витальевна, работала переводчиком.
 Вторая жена — Олимпиада.
 Сын от второго брака — Сергей Витальевич Леонов — врач-колопроктолог, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ. С 2008 года работает начальником Колопроктологического центра 3 Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского.
 Третья жена (с середины 1970-х) — Людмила Андреевна.
 Падчерица Маргарита.

Военные награды 
 Медаль «За оборону Советского Заполярья»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль Нахимова
 Медаль «За боевые заслуги»
 Орден Отечественной Войны II степени (1985)
 Медаль Ушакова (1992)

Фильмография

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Леонов Виталий Викторович. Биография на сайте Алексея Тремасова
 Леонов Виталий Викторович// МУЗЕЙ СОЛОВЕЦКОЙ ШКОЛЫ ЮНГ СЕВЕРНОГО ФЛОТА, 2019
 Юнгаши: навсегда молодые // Мурманский вестник, 4 мая 2017
 Леонов Виталий Викторович

Похороненные на Востряковском кладбище
Моряки Великой Отечественной войны
Персоналии:Драматический театр Северного флота